Сало́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 19 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 264,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Салон на сайті французького Національного інституту географії
 Салон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь